Jméno a příjmení Tomáš Zahradníček má více nositelů:
 Tomáš Zahradníček (historik) (* 1971) – český historik a novinář
 Tomáš Zahradníček (fotbalista) (* 1993) – český fotbalista